Марсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Марсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр
 Марсі () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Рона